VEVO (voetbalclub)
Vevo (bedrijf), een video-uploadbedrijf